Râul Coțofana se poate referi la:

 Râul Coțofana, Florei
 Râul Coțofana, Valea Rea

Vezi și 
 Coțofană (dezambiguizare)

Toponime românești